Пе́рло — однина від «перла».

Топонім

Перло — муніципалітет у регіоні Валле-д'Аоста.
 Перло — муніципалітет у регіоні П'ємонт, провінція Кунео.

Перло (Пейрело) — муніципалітет у регіоні Південь-Піренеї, департамент Аверон.